Tetrahidroksibenzen je tip hemijskog jedinjenje koje sadrži benzenski prsten i četiri hidroksilne grupe.

Benzentetrol se može odnositi na:
 1,2,3,4-Tetrahidroksibenzen
 1,2,3,5-Tetrahidroksibenzen
 1,2,4,5-Tetrahidroksibenzen

Природни феноли